

События 
 Антиохийский собор.
 Консулы Антоний Марцеллин и Петроний Пробин.
 341—382/383 — Епископ готов Улфилас (Вульфила) (ок.311-382/3). Арианин. Перевёл Библию на готский язык.
 Вульфила направлен на проповедь христианства (арианства) к придунайским готам.
 Готы обращены в христианство (арианского толка).
 341—342 — Епископ Константинополя Павел I (вторично).
 341 (начало IV века) — Св. Фрументий ввёл христианство (коптского толка) в Аксуме. Библия переведена на язык Аксума (геез).
 341 — Цзинь признала царство Янь (Муюнов).

Скончались 
 Евсевий Никомедийский

См. также